«Ризька» — станція Калузько-Ризької лінії Московського метрополітену.
 «Ризька» — станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену
 Ризька — пасажирська платформа на головному ході Жовтневої залізниці.
 Москва-Ризька (Ризький вокзал) — залізнична станція в Москві.
 Ризька — пасажирська платформа на Олексіївській сполучній лінії

Див. також 
 Ризький